Bolesław Kubik – kawaler Virtuti Militari, uczestnik szarży pod Rokitną
 Bolesław Kubik (1918–1945) – pierwszy powojenny burmistrz Bolesławca